Il Campionato sudamericano di pallavolo maschile è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), la federazione sud americana della pallavolo.

Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione sud americano alla nazionale vincitrice.

La prima edizione si tenne in Brasile nel 1951. La manifestazione venne ripetuta negli anni seguenti con frequenza variabile. Dal 1967 si tiene ogni due anni, negli anni dispari.

Questa competizione soffre moltissimo dello strapotere della nazionale brasiliana che ha vinto tutte le edizioni finora disputate tranne una, quella del 1964 alla quale non prese parte, mentre la nazionale argentina copre il ruolo di eterna seconda, spodestata saltuariamente dal Venezuela.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni